Dürrbach ist ein  geographischer Name:

Orte:
 Dürrbach (Boxberg), Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L., Landkreis Görlitz, Sachsen
 Dürrbach, Siedlung der früheren Gemeinde Rüti bei Riggisberg, heutige Gemeinde Riggisberg, Kanton Bern
 Dürrbach, nach dem gleichnamigen Gewässer benannter ehemaliger Ortsname vor Bestehen der heutigen Würzburger Stadtteile Unterdürrbach und Oberdürrbach im Stadtbezirk Dürrbachtal
 Dürrbach (Seiwerath), Weiler der Ortsgemeinde Seiwerath im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

Wüstung:
 Dürrbach (Wüstung), Ortswüstung nahe Wiesenbronn, Landkreis Kitzingen, Bayern

Gewässer:
 Dürrbach (Grünen) linker Zufluss der Grünen nach Grünenmatt, Gemeinde Lützelflüh, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Dürrbach (Main) – zwei Zuflüsse des Mains; flussabwärts:
 Dürrbach (Main, Würzburg), rechter Zufluss beim Neuen Hafen in der Dürrbachau, kreisfreie Stadt Würzburg, Bayern
 Dürrbach (Main, Freudenberg), linker Zufluss in Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Dürrbach (Mosel), im Unterlauf Dörrenbachsgraben, linker Zufluss der Mosel zwischen Wasserbilligerbrück und Löwener Mühle, Ortsgemeinde Langsur, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Dürrbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Hedelfingen, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Neckars
 Dürrbach oder Thierbach (Nims), linker Zufluss der Nims in Lasel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Dürrbach (Orla), linker Zufluss der Orla bei Kolba, Gemeinde Oppurg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Dürrbach (Pfinz), linker Zufluss der Pfinz in Durlach, kreisfreie Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Dürrbach (Rems), linker Zufluss der Rems bei Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Dürrbach (Steinsfelder Mühlbach), rechter Zufluss des Steinsfelder Mühlbachs nach Steinsfeld, Gemeinde Wonfurt, Landkreis Haßberg, Bayern
 Dürrbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber nach Elpersheim, Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Dürrbach (Teinach), rechter Zufluss der Teinach bei Bad Teinach, Gemeinde Bad Teinach-Zavelstein, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Dürrbach oder Thierbach, deutscher Name des Vydří potok, linker Zufluss der Warmen Moldau, bei Borová Lada, Region Jihočeský, Tschechien
 Dürrbach (Welzbach), linker Zufluss des Welzbachs bei Großostheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Dürrbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs (zum Gründleinsbach) bei Wiesenbronn, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Dörrbach
 Dürrach
 Dürrbachgraben
 Dürrenbach
 Dürrer Bach
 Dürrsbach, linker Zufluss der Sinn vor Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern